Хилијапан има више значења:

 Хилијапан (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хилијапан (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику